Les villes du Guatemala qui sont les plus peuplées et les plus importantes sont citées dans cet article.

Recensement de 2002

Villes du Guatemala de plus de

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des parcs nationaux du Guatemala

Liens externes 
 Institut National des Statistiques
 Mongabay
 City Population

Guatemala

Liste en rapport avec le Guatemala